Bromm ist der Familienname folgender Personen:

Heinrich Bromm (1910–1941), deutscher Maler
Justus Heinrich Bromm (1827–1905), deutscher Landwirt und Politiker, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses 
Volker Bromm, deutscher Astronom